Ilsa ist eine Variante des weiblichen Vornamens Ilse. Träger des Namens sind unter anderem

 Ilsa J. Bick, US-amerikanische Schriftstellerin
 Ilsa Konrads (* 1944), australische Schwimmsportlerin
 Ilsa Reinhardt (1911–2010), deutsche Politikerin

Ilsa steht zudem für:

 eine fiktive Figur aus verschiedenen US-amerikanischen Exploitationfilmen, siehe Ilsa, She Wolf of the SS
 Ilsa Lund, fiktive Figur aus dem US-amerikanischen Spielfilm Casablanca
 Ilsa Gold, österreichisches Techno-Duo
 Ilsa (Telenovela), eine brasilianische Telenovela der 1960er Jahre
 ein Pseudonym der schwedischen Erotik-Darstellerin Uschi Digard (* 1948)
 ein Nebenfluss des osttimoresischen Flusses Loumea

ILSA steht als Abkürzung für:
 den Iran–Libya Sanctions Act von 1996
 die International League of Subversive Agents, eine Gruppe von Literatur-Agenten
 das Individuums- und Lernentwicklungszentrierte Screening Arithmetik, ein Rechenschwäche-Präventionskonzept für die erste Klasse
 Intermodalidad de Levante SA, eine spanische Eisenbahngesellschaft für Hochgeschwindigkeitsverkehr

Siehe auch:
 Ilza

Abkürzung